Гран-при Бельгии 2012 года (официально LXVIII 2012 Formula 1 Shell Belgian Grand Prix) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 31 августа по 2 сентября 2012 года на трассе «Спа-Франкоршам», Спа, Бельгия.

Победителем гонки стал Дженсон Баттон (McLaren), стартовавший с поул-позиции и лидировавший все 44 круга гонки. Эта победа стала второй у Баттона в нынешнем сезоне. Вторым финишную черту пересёк Себастьян Феттель (Red Bull), третье место у Кими Райкконена (Lotus).
«Быстрый круг» установил Бруно Сенна (Williams) — 1:52,822 (43 круг, 223,488 км/ч).

Предыдущий Гран-при Бельгии «Формулы-1» состоялся 28 августа 2011 года на этой же трассе.

Квалификация

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов
 

Гран-при Бельгии